Sebastian Roché, criminologue français, né le .
 Sebastian Roché, acteur français, né le  à Paris (France).